Nehren – comune del circondario di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Nehren – comune del circondario rurale di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)